

Фамилия 
 Педро Алехандро Патерно (1857—1911) — премьер-министр Филиппин с 1899 по 1901 год.

Топоним 
 Пате́рно — коммуна в Италии в регионе Базиликата.
 Патерно́ — коммуна в Италии в регионе Сицилия.
 Патерно-Калабро — коммуна в Италии.

См. также 
 Паттерн (значения)
 Патерностер